Aja steht für:

 Aja (Mythologie), eine Göttin aus der mesopotamischen Mythologie
 ein historisches Königreich in Afrika, siehe Klein-Adra
 ein afrikanisches Volk, siehe Adja
 Aja (Sprache), die Sprache der Adja
 Aja (Lied), Single der Band Steely Dan
 Aja (Album), Studioalbum der Band Steely Dan
 eine Hofmeisterin, Erzieherin fürstlicher (adeliger) Kinder

Personen:
 Aja I. (17. Jh. v. Chr.), ägyptischer Pharao
 Aja II. (14. Jh. v. Chr.), ägyptischer Pharao, siehe Eje II.
 Frau Aja, Kosename der Mutter Johann Wolfgang von Goethes, siehe Catharina Elisabeth Goethe
 Aja (Pornodarstellerin) (1963–2006), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Aja Brown (* 1982), US-amerikanische Politikerin
 Alexandre Aja (* 1977; als Alexandre Jouan Arcady), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Enrique Aja (* 1960), spanischer Radrennfahrer
 Felipe Aja Espil (1887–1972), argentinischer Jurist und Diplomat
 Igwe Aja-Nwachukwu († 2015), nigerianischer Politiker
 José Aja (* 1993), uruguayischer Fußballspieler

AJA steht als Abkürzung für:
 Afghan Jet International, afghanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Flughafen Ajaccio, IATA-Code des französischen Flughafens auf Korsika
 American Journal of Archaeology
 Arbeitsgemeinschaft Junger Autoren, ein DDR-Schriftstellerverband
 Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustauschorganisationen in Deutschland

Siehe auch:
 AIA
 Aya

Abkürzung